Meerbusch, Meererbusch oder auch Meerer Busch bezeichnet

Geographie:
die Stadt Meerbusch
das Waldgebiet Meerbusch zwischen dem Meerbuscher Stadtteil Büderich und der Nachbarstadt Kaarst, und das Naturschutzgebiet „Der Meerbusch“, welches Teile des Waldgebietes einnimmt, siehe: Meerbusch (Waldgebiet)
die am Rande des vorgenannten Waldgebietes gelegene Siedlung Gartenstadt Meererbusch im Meerbuscher Stadtteil Büderich

Sonstiges:
Lilly Meerbusch, deutsche Schriftstellerin